Kendall megye (Illinois)
 Kendall megye (Texas)